Van Houten ist der Familienname von

 Isaac B. Van Houten (1776–1850), US-amerikanischer Politiker
 Leslie Van Houten (* 1949), Mitglied der Manson Family

Van Houten ist der Name folgender fiktiver Figuren:
 Milhouse van Houten, aus den Zeichentrickserie Die Simpsons
 Peter van Houten, aus dem Roman Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Van Houten bezeichnet außerdem:
 Van Houten (New Mexico), ein Ort in Colfax County im US-Bundesstaat New Mexico
 Van Houten (Schokoladenfabrik), eine niederländische Schokoladenfabrik, heute im Besitz von Barry Callebaut

Houten ist der Familienname folgender Personen:
 Carice van Houten (* 1976), niederländische Schauspielerin
 Casparus van Houten (1770–1858), niederländischer Schokoladenfabrikant
 Coenraad J. van Houten (1801–1887), niederländischer Apotheker und Chemiker, Erfinder des Kakaopulvers
 Cornelis Johannes van Houten (1920–2002), niederländischer Astronom
 Frans van Houten (* 1960), seit 2011 CEO der niederländischen Firma Royal Philips Electronics
 Gerrit van Houten (1866–1934), niederländischer Landschaftsmaler, Aquarellist und Zeichner
 Hans van Houten (1907–1996), niederländischer Politiker und Diplomat
 Henk van Houten (* 1957), niederländischer Physiker
 Ingrid van Houten-Groeneveld (1921–2015), niederländische Astronomin
 Pieter Brijnen van Houten (1907–1991), niederländischer Nachrichtendienstler (GSIII, MI5)
 Sientje Mesdag-van Houten (1834–1909), niederländische Malerin und Kunstsammlerin

Siehe auch:

 Houten, eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Utrecht